Vértice hace referencia a:

 Vértice (geometría): Son las líneas o segmentos que unen las aristas consecutivos de los polígonos.
 Vértice (teoría de grafos): uno de los elementos de un grafo.
 Vértice o cima (topografía): la parte culminante de una montaña.
 Vértice geodésico: en Geodesia, Topografía y Cartografía, un hito situado en el terreno para señalar con precisión la posición.
 Vértice (teoría cuántica de campos) o Función vértice: el punto de interacción entre dos o más partículas subatómicas.
 Vértice (anatomía): En los artrópodos y vertebrados, superficie superior de la cabeza.
 Ediciones Vértice, editorial española dedicada a la producción de cómics.
 Vértice (revista): revista cultural española de primeros años del franquismo.